Sezon (2002) był 11. sezonem o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Liga liczyła 12 zespołów. W pierwszej fazie wszystkie zespoły grały w jednej grupie. W drugiej rundzie 6 najlepszych zespłów utworzyło grupę mistrzowską. pozostałe kluby broniły się przed spadkiem w innej grupie. Rozgrywki rozpoczęły się 28 kwietnia, a zakończyły się 24 października. Tytułu nie obroniła drużyna Żenis Astana. Nowym mistrzem Kazachstanu został zespół Jertis Pawłodar. Tytuł króla strzelców zdobył Jewgenij Lunew, który w barwach klubu Szachtior Karaganda strzelił 16 goli.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa 
 

Ostatecznie zdecydowano, że od następnego sezonu liga będzie liczyć 18 zespołów. W związku z tym cofnięto degradację zespołowi Jesil Kokczetaw, a drużyna Wostok-Ałtyn Öskemen nie musiała grać w baraach o utrzymanie.

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
2002 w Kazachstanie